Achille Saitta (1898-1981) – scrittore, giornalista e commediografo italiano
Antonino Saitta (1950-) – politico italiano
Armando Saitta  (1919-1991) – storico italiano
Davide Saitta (1987-) – pallavolista italiano
Eugenio Saitta (1988-) – politico italiano
Gabriella Saitta  (1959-) – attrice italiana
Giuseppe Saitta (1881-1965) – filosofo italiano
Ugo Saitta (1912-1983) – regista cinematografico italiano
Vincenzo Luigi Saitta (1876-1957) – politico italiano